HMS Illustrious ist der Name von fünf Schiffen der britischen Marine:

 HMS Illustrious (1789), Linienschiff mit 74 Kanonen, das 1789 vom Stapel lief 
 HMS Illustrious (1803), Linienschiff mit 74 Kanonen, das 1803 vom Stapel lief
 HMS Illustrious (1896), Schlachtschiff der Majestic-Klasse, das von 1898 bis 1919 in Dienst stand
 HMS Illustrious (R87), Flugzeugträger der Illustrious-Klasse, der von 1940 bis 1954 in Dienst stand
 HMS Illustrious (R06), ein 1982 in Dienst gestellter Flugzeugträger der Invincible-Klasse

Literatur 
 

Illustrious